Een verzetsmuseum is een museum gewijd aan het verzet, doorgaans specifiek over het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
 CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 - een museum in Haarlemmermeer
 Fries Verzetsmuseum - een museum in Leeuwarden
 Verzetsmuseum (Groesbeek) - een museum in Groesbeek
 Verzetsmuseum (Overloon) - een museum in Overloon
 OorlogsVerzetsMuseum (Rotterdam) - een museum in Rotterdam
 Verzetsmuseum (Aalten) - een museum in Aalten
 Verzetsmuseum Amsterdam - een museum in Amsterdam
 Verzetsmuseum (Assen) - een museum in Assen
 Verzetsmuseum (Groningen) - een museum in Groningen
 Verzetsmuseum Zuid-Holland, thans Libertum - een museum in Gouda